Лодзинский ботанический сад им. Якуба Мовшовича () — ботанический сад в городе Лодзь (Польша).

Краткие сведения 

Ботанический сад был открыт в 1929 году в . После окончания Второй мировой войны на территории, прилегающей к  (бывшему парку имени Пилсудского), началось создание нового ботанического сада. В 1988 году парк был назван в честь польского ботаника .

Сад расположен в западной части города на ул. Кжеменецкой 36/38 () и открыт ежедневно с 1 апреля по 31 октября.

Общая площадь сада составляет 67 га (в том числе ботанический сад площадью 2 га и пальмовая оранжерея в парке Жрудлиска).

История 

Проект ботанического сада и пальмовой оранжереи был включён в план , который разработал в 30-х годах XX века Стефан Рогович. 19 сентября 1946 по инициативе профессоров Яна Мушиньского и Якуба Мовшовича выделили 1,3 га земли для участка лекарственных растений, который стал ядром будущего ботанического сада.

В 1947 году состоялся конкурс на лучший проект Ботанического сада в городе Лодзь площадью 75 гектаров. Первый приз получил проект «Флора» Владислава Немирского и Альфонсо Зелонко из . Но проект не был реализован.

Только в 1967 году началось строительство ботанического сада в нынешнем виде. Площадь сада была выровнена и поделена на участки в 1 га, вырыты пруды, разбит альпийский сад и построены теплицы.

19 июля 1973 была открыта для посетителей первая часть сада площадью около 20 га. Были представлены отделы: польской флоры, альпийский сад, систематики травянистых растений и фрагмент отдела парковых насаждений. В последующие годы постепенно открывались новые отделы парка. Территория сада была огорожена с самого начала, но вход в парк был бесплатный. Платные билеты были введены во второй половине 80-х годов в связи с многочисленными повреждениями и кражами.

На данный момент ботанический сад является бюджетной единицей города Лодзь и отчитывается непосредственно перед Департаментом охраны окружающей среды и сельского хозяйства.

Отделы и коллекции растений 

В ботаническом саду собрано более 3500 таксонов растений, которые представлены в девяти тематических отделах:

 Японский сад (2 га) — расположен возле двух небольших прудов на северо-востоке сада. Здесь представлены растения из Японии, Китая и других стран Дальнего Востока.
 Отдел систематики травянистых растений (1,5 га) — расположен в северо-восточной части сада.
 Альпийский сад — гористая местность, образованная из каменных блоков с извилистыми дорожками. Растут, в частности, сосны, тисы, карпатские колокольчики, флоксы, рододендроны, колючник бесстебельный, айва, падуб, лиственница, можжевельник, псевдотсуга, ель сербская, ель восточная, сосна кедровая европейская.
 Отдел биологии и морфологии растений (7 га) — расположен в восточной части сада. Здесь растёт около 280 видов и сортов деревьев и кустарников и более 440 таксонов травянистых растений,
 Коллекция декоративных растений (2,1 га) — расположена в юго-западной части сада. Впечатляющие коллекции роз, рододендронов и хвойных деревьев и кустарников.
 Отдел паркового озеленения (9 га) — расположен в центральной части сада.
 Отдел польской флоры (9,2 га) — расположен в северо-западной части сада.
 Отдел лекарственных растений — старейший отдел, где представлены часто незаметные растения, из которых делают сиропы, экстракты, эссенции, настойки и настои, такие как зверобой, хвощ, ослинник двулетний, лён, земляника, базилик краснолистный, змеевик большой, полынь горькая, тмин и купена.
 Дендрарий — самый большой отдел площадью 18,7 га, занимает южную часть сада.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Ботанического саду им. Якуба Мовшовича
 
 

Появились в 1929 году в Польше
Лодзь
Сады и парки Лодзи
Организации Лодзи